Malin Eriksson kan syfta på:

Malin Eriksson (författare)
Malin Eriksson (häcklöpare), häcklöpare född 1991, tävlande för KFUM Örebro
Malin Eriksson (innebandyspelare)
Malin Eriksson (låtskrivare)